Медовая трава — народное название следующих растений: